El Aintiram es un texto tamil sobre vastu shastra (el arte de la arquitectura) atribuido a Mamuni Maian
Mamuni Maian es un héroe épico de la literatura sangam en tamil. Se lo identifica con el asura Maia Dánava (también llamado Maia Asura) mencionado por primera vez en el Majábharata (texto épico-religioso del siglo III a. C.), y quien es considerado como el mítico fundador del vastu-shastra.

 ஐந்திறம்
 Ainthi'ram

Contenido 

El Aintiram es un texto escrito durante el primer período Sangam en la antigua tierra Tamil Nadú, en el sur de la India.

Mayan dice que este proceso puede ser replicado por los humanos en la danza, la poesía, la escultura y la arquitectura (arquitectura vashtu). Esto formó las bases de las artes tradicionales en la India durante miles de años.

En el Aintiram, Mayan habla del despliegue de las letras de lo que él llama om; y el sonido de las consonantes y vocales de lo que él llama también om. Él indica este fenómeno comenzando cada verso de su comentario al Aintiram (llamado "pranava Veda" o ‘primer veda’) con Oli, O'li (ஒலி, ஒளி) indicando la luz om y el sonido om. El mantra om es la forma universal de la luz y el sonido.

En idioma tamil, aintu significa ‘cinco’. Los cinco aspectos son:

 La raíz de la creación (mulam, மூலம்).
 El tiempo (kalam, காலம்).
 La vibración (silam, சீலம்).
 La forma (kolam, கோலம்).
 El universo

Lo siguiente es un sumario de algunos de los principios expuestos por Mayan en el Aintiram:

 Todos los objetos de la naturaleza son entidades unificadas (formas) de energía.
 El éter es la fuente de todas las formas que se ven en el mundo material.
 Hay dos om: la luz om y el sonido om. El primero es la fuente de todos los objetos visibles y el segundo la fuente de todos los sonidos.
 Todas las formas del universo son formas musicales o han tomado su forma a partir de los ritmos o de las escalas musicales.
 El tiempo crea, sostiene y destruye todo lo creado.
 La forma original que manifiesta todo lo inmanifiesto, es el cuadrado.
 El patrón cuadrado es el vastu púrusha mándala.
 El espacio libre está lleno de átomos cúbicos.
 El cubo es el microadobe llamado sittravai (சிற்றவை) o chittrambalam (சிற்றம்பலம்).
 Existe una vertical luminosa llamada brahma sutra (el hilo de Brahmá), también conocido como oli nul (ஒலிநூல்).
 El brahmasutra u olinul es un eje también llamado mulathun (மூலத்தூண்) o mula-sthambha (‘columna raíz’).
 Este eje vibra con un ritmo, y es el orden de la naturaleza.
 Esta vibración rítmica del eje es la danza de Shivá, el éter.
 El microespacio, es un espacio cúbico llamado garbha (‘útero’) o bindu (‘gota’). En tamil es conocido como vinkaru (விண்கரு).
 El microadobe es el almacén de luz y sonido.
 El espacio libre es luz y la luz es mulam (‘raíz’ de todo lo que existe). La luz es Brahman y atman (alma).
 La energía contenida por una casa es vastu-brahman o vastu-púrusham. El espacio cerrado de una construcción es púrusha-prasada (misericordia del Varón [Dios]’) y es un organismo vivo, construido con unidades musicales.
 La arquitectura es el supremo logro de las matemáticas.
 La raíz de las matemáticas está en el dinamismo del tiempo.
 El tiempo es la vibración del espacio.
 El tiempo es uno de los sutiles elementos del éter (akash).
 El tiempo es lo que causa todos los objetos que existen.
 La estructura microcósmica está en completa identidad con la estructura macrocósmica.
 El espacio supremo está palpitando cada momento para expresarse a sí mismo.
 A través del poder de la consciencia interior, el conocedor de Vashtu pudiera saber acerca de los aspectos de la luz y del sonido de om relacionados con el espacio interior y exterior.
 Aquellos que no se dan cuenta del dinamismo creativo del espacio interior no pueden conocer el dinamismo del espacio exterior.

Referencias 

 Achari, Dr. V. Sivananadam: Free space in mayonic science: a tradition of free knowledge.
 Maian: Mayan's «Aintiram» with tamil texts of Mayan and paraphrasing, with english translation by Dr. S. P. Sabharathnam.
 "Our authority" , artículo en el sitio web pseudocientífico Aum Science.

Cultura de India